Das Benson & Hedges Irish Masters 1984 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier der Saison 1983/84. Es wurde vom 27. März 1984 bis zum 1. April 1984 im Goffs im irischen Dorf Kill im County Kildare ausgetragen. Sieger wurde Titelverteidiger Steve Davis, der im Finale den Rekordsieger Terry Griffiths mit 9:1 besiegte. Davis spielte mit einem 101er-Break das höchste Break und zugleich einzige Century Break des Turnieres.

Preisgeld 
Zum wiederholten Male sponserte Benson & Hedges das Turnier. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Preisgeld um 6.000 Pfund Sterling auf 36.398 £, wovon etwa ein Drittel auf den Sieger entfiel. Zugleich gab es zum ersten Mal in der Turniergeschichte ein Preis für das höchste Break.

Turnierverlauf 
Erneut verändert sich die Teilnehmeranzahl von zwölf nicht, sodass erneut acht Spieler in der ersten Runde antraten und die vier Sieger auf das restliche Teilnehmerfeld im Viertelfinale stießen. Die Erstrunden- und Viertelfinalpartien wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, während das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Finale im Modus Best of 17 Frames gespielt wurden. Des Weiteren nahm mit Eugene Hughes wieder ein irischer Profi am Turnier teil; für Hughes war es nach 1982 bereits die zweite Teilnahme.

Finale 
Der Titelverteidiger Steve Davis war mit zwei knappen Siegen ins Finale gekommen, wo er auf den dreifachen Sieger Terry Griffiths traf, der zwar die ersten beiden Runden mit nur zwei verlorenen Frames überstanden hatte, aber seine Halbfinalpartie auch erst im Decider gewonnen hatte.

Das Finale verlief äußerst einseitig: Mit zahlreichen hohen Breaks zog Davis mit 7:0 davon, ehe Griffiths mit 17:66 seinen ersten Frame gewann. Doch mit einem 64er-Break und einem 96er-Break machte Davis den Turniersieg perfekt.

Einzelnachweise 

1984
Snookerveranstaltung 1984
Billardturnier in Kill (County Kildare)